Хи́зер Смит (; ) — канадская кёрлингистка.

В 2000—2013, когда была замужем за кёрлингистом Марком Дэйси, была известна как Хизер Смит-Дэйси ()

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото ().
 : золото (1994, 2002, ), серебро (2001).
 : бронза (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу